Der Anglizismus  (englisch für „Bahn, Pfad, Weg, Verlauf“) findet sich auch im deutschen Schriftgut:

 Klinischer Behandlungspfad – („“)
 Stoffwechselweg – („“)
 Abbau der Purinnukleotide – siehe Salvage-Pathway
 Reizübertragungswege im Herzen – siehe unter AV-Knoten-Reentrytachykardie